Serenissima (von , ‚ruhig‘, ‚gelassen‘) steht für:

 der Beiname der Republik Venedig, verkürzt aus dem offiziellen Staatstitel 
 der Beiname des Staats San Marino ()
 eine Bezeichnung für die A4 (Italien), eine italienische Autobahn zwischen Turin und Triest
 Serenissima (Spiel), ein Spiel von Dominique Ehrhard
 Automobili Serenissima, ein italienischer Kleinstserien-Sportwagenhersteller der 1960er Jahre
 Scuderia Serenissima, ein Automobil-Rennstall, von Giovanni Volpi gegründet.
 ein Kreuzfahrtschiff der Premier Cruises, siehe Harald Jarl

Die männliche Form Serenissimus steht für:

 einen Fürsten als offizielle lateinische Anrede, siehe Durchlaucht
 Serenissimus (Duodezfürst), einen fiktiven Charakter, welcher von Otto Erich Hartleben für die Zeitung Die Jugend geschaffen wurde. Der Serenissimus ist der  vertrottelte Duodezfürst eines imaginären Kleinfürstentums
 eine Gruppe davon abgeleiteter Witze, siehe Serenissimus-Witz
 Serenissimus (Er kommt), Gemälde von Carl Spitzweg